'Never, Never Gonna Give You Up' puede hacer referencia a:
 Never Gonna Give You Up, canción de Barry White.
 Never Gonna Give You Up, canción de Rick Astley.